Медведевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Никольское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 9,5 километрах на запад от города Шенкурска, на берегу Еропульского озера. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Никольский Погост, на востоке деревня Кузьминская, на юго-востоке деревня Бараковская, на западе деревня Якуровская.
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Медведевская (Запольки) насчитывает 7 дворов, 26 мужчин и 17 женщин. В административном отношении деревня входила в состав Володимировского сельского общества Великониколаевской волости.
На 1 мая 1922 года в поселении 7 дворов, 15 мужчин и 17 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Никольское»